Hilmand může znamenat:

 Hilmand (provincie) — provincie v Afghánistánu
 Hilmand (řeka) — řeka v Afghánistánu